Stuart Little, een Amerikaanse mediafranchise
Stuart Little (boek), een kinderboek van E.B. White
Stuart Little (film), een Amerikaanse film uit 1999 gebaseerd op bovenstaand boek
Stuart Little 2, een Amerikaanse film uit 2002
Stuart Little 3: Call of the Wild, een Amerikaans-Canadese film uit 2005
Stuart Little: The Animated Series, een Amerikaanse televisieserie
Stuart Little (golfer), een Engelse golfer